Dominion steht für:

 Dominion, die sich selbst verwaltenden Kolonien des Britischen Reiches
 Dominion (Dokumentarfilm), ein australischer Dokumentarfilm aus dem Jahre 2018
 Dominion (englische Band), eine englische Doom- und Death-Metal-Band
 Dominion (Fernsehserie), eine US-Fernsehserie aus dem Jahr 2014
 Dominion (schwedische Band), eine schwedische Technical-Death-Metal-Band
 Dominion (Spiel), ein Kartenspiel (Spiel des Jahres 2009)
 Dominion Astrophysical Observatory, eine Sternwarte in Saanich, British Columbia, Kanada
 Dominion Energy, ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Richmond (Virginia)
 Dominion: Exorzist – Der Anfang des Bösen, einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 2005
 Dominion Hill, Hügel im Viktorialand, Antarktika
 Dominion Motor Car, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller (von 1914)
 Dominion Motors (1910), ehemaliger kanadischer Automobilhersteller (von 1910 bis 1910 oder 1911)
 Dominion Motors (1931), ehemaliger kanadischer Automobilhersteller (von 1931 bis 1933)
 Dominion: Storm Over Gift 3, ein Echtzeitstrategiespiel
 Dominion – Tank Police, eine japanische Manga-Serie
 Dominion-Theologie, US-amerikanische christlich-fundamentalistische Strömung
 Dominion Observatory, war eine Sternwarte in Ottawa, Ontario, Kanada
 Dominion Voting Systems, kanadischer Wahlmaschinenhersteller
 Völker im Star-Trek-Universum – Dominion, ein fiktives Reich in der Science-Fiction-Fernsehserie Star Trek Deep Space Nine

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dominion (Colorado)
 Dominion (Maryland)
 Dominion (Texas)
 Dominion (Virginia)
 Dominion Heights (Virginia)
 Dominion Hills (Virginia)

Siehe auch:
 Dominium (geschichtlicher Begriff: das Vermögen einer Herrschaft)